Ві́лліс () — англійські прізвище та ім'я, а також похідний від них топонім.

Прізвище 

 Брюс Вілліс (; 1955) — американський актор.
 Ентоні Вілліс (; 1960) — британський боксер, олімпійський медаліст (1980).
 Конні Вілліс (; 1945) — американська письменниця-фантаст.
 Нік Вілліс (; 1983) — новозеландський легкоатлет, олімпійський медаліст (2008).
 Роберт Вілліс (; 1800—1875) — англійський учений-математик і механік.
 Ройзен Вілліс (; 2004) — американська легкоатлетка.

Ім'я 

 Вілліс Вітні (; 1868—1958) — американський хімік.
 Вілліс Гарольд О'Браєн (; 1886—1962) — американський аніматор та режисер.
 Вілліс Едвардс (; 1903—1988) — англійський футболіст, що грав на позиції півзахисника.
 Вілліс Джексон (; 1932—1987) — американський джазовий тенор-саксофоніст.
 Вілліс Карто (; 1926) — американський політичний діяч.
 Вілліс Керріер (; 1876—1950) — американський інженер і винахідник.
 Вілліс Лемб (; 1913—2008) — американський фізик, нобелівський лауреат (1955).
 Вілліс Лінн Джепсон (; 1867—1946) — американський ботанік, професор.

Топонім

Вілліс — місто, штат Канзас
 Вілліс — місто, штат Техас

Інше 
 13730 Вілліс (13730 Willis) — астероїд головного поясу, відкритий 14 вересня 1998 року.
 Вілліс Тауер (), відомий під попередньо. назвою Сірз Тауер () — хмарочос у США, та одна з найвизначніших пам'яток Чикаго.
 Willys MB — американський армійський автомобіль

Англійські прізвища